Avery est un nom propre fréquent comme nom et prénom.

Prénom ou Patronyme 

Avery était à l'origine un prénom normand, d'origine anglo-saxonne. C'est une déformation d'Alfred, nom issu du germanique albrad (soit conseiller, chef bienheureux des elfes.) C'est aujourd'hui un prénom anglais.

Saints et bienheureux chrétiens 

Voir Alfred.

Personnalités 

 Clinton Avery, cycliste néo-zélandais.
 Cyrus Avery (1871-1963) américain, père de la Route 66.
 Dennis Avery, essayiste américain.
 Eric Avery, bassiste du groupe Jane's Addiction.
 George Avery, athlète australien.
 
 John Avery, joueur de football américain.
 Oswald Avery, chercheur et biologiste américain.
 Phyllis Avery, actrice américaine.
 Sean Avery, joueur canadien de hockey.
 Stephen Morehouse Avery, scénariste américain.
 Tex Avery, réalisateur américain de film d'animation.
 Tol Avery, acteur américain.
 Val Avery, acteur américain.
 William Avery, joueur de basket-ball américain.

Personnages de fiction 

 Avery, personnage secondaire de la série littéraire Harry Potter.
 Tim Avery, personnage principal dans le film Le Fils du Mask dont le nom est basé sur Tex Avery.
 L'agent spécial Avery Ryan, jouée par Patricia Arquette dans Les Experts et Les Experts : Cyber.
Le docteur Jackson Avery, joué par Jesse Williams dans grey's anatomy.

Toponymie 

 Avery, census-designated place américaine du comté de Calaveras, en Californie.
 Avery, ville des États-Unis, au Texas.
 Île Avery (Avery Island), île en Louisiane.
 Avery, cratère d'impact sur la face visible de la Lune, nommé d'après Oswald Avery.

Voir aussi 
 Avery Fisher Career Grant, prix pour les violonistes (Stephanie Chase et Alexander Markov l'ont obtenu).
 Avery, fabricant américain de produits adhésifs (Avery Dennison Corporation).
Patronyme anglais
 W. Avery & Son, un ancien fabricant d'aiguilles à coudre et d'étuis à aiguilles